Amfetamine, ook als pepmiddel bekend
 Methamfetamine, een sterk pepmiddel
 Pep (tijdschrift), stripweekblad van 1962 tot 1975
 Tony Pep, bokser uit Brits-Columbia, Canada
PEP kan verwijzen naar:
 (vanuit) Passie en Energie naar Prestatie
 Politically Exposed Person (politiek prominente persoon)
 Partij voor Europese Politiek